Sabotage pode se referir a:

Na música
Sabotage (cantor), cantor brasileiro de rap
Sabotage (álbum de Black Sabbath)
Sabotage (álbum de Sabotage)
Sabotage (canção de Beastie Boys)
Sabotage (canção de Bebe Rexha)

No cinema
 Sabotage (1936), filme de Alfred Hitchcock
 Sabotage (1939), filme de Harold Young
 Sabotagem (2014), filme de David Ayer (no original, "Sabotage")

Veja também
Sabotagem, ato de protesto ou vandalismo.

Desambiguação